Georges Marty peut désigner :
 Georges Marty (1860-1908), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Georges Marty (1875-1959), peintre français.